Schlossberg 2 oder Schloßberg 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Schloßberg 2 (Quedlinburg), Wohnhaus in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Wolfshof (Harzgerode), Gasthaus in Harzgerode, Sachsen-Anhalt